Лёзов — русская фамилия. Известные носители:

 Лёзов, Валентин — российский музыкант.
 Лезов, Валентин Валентинович — артист ОМГ-ПРОМО, заслуженный артист Российской Федерации.
 Лёзов, Сергей Владимирович (род. 1954) — российский лингвист и правозащитник.